Дегонка — название населённых пунктов в России:
 Дегонка — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Дегонка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.